

Канаджоері — місто, штат Нью-Йорк
 Канаджоері — селище, штат Нью-Йорк